VSF steht für:
 Verbund Service und Fahrrad, deutscher Branchenverband
 Vétérinaires sans Frontières, internationaler Verein zur tierärztlichen Not- und Katastrophenhilfe, siehe in Deutschland Tierärzte ohne Grenzen
 Österreichischer Verkehrssicherheitsfonds (Wunschkennzeichenfonds), eine österreichische Forschungsförderung
 Vlaamse Schaakfederatie, die flämische Organisation im Königlichen Schachbund Belgien
 Hartness State Airport (IATA-Code), Flughafen von Springfield (Vermont), Windsor County, Vermont

Abkürzung